Die US Open 2014 im Badminton fanden vom 8. bis zum 13. Juli 2014 in New York City statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.

Austragungsort 
 Suffolk County Community College, New York City

Herreneinzel

Setzliste 
  Nguyễn Tiến Minh (Champion)
  Chou Tien-chen (Finalist)
  Eric Pang (3. Runde)
  Brice Leverdez (nicht gestartet)
  Anand Pawar (Viertelfinale)
  Wong Wing Ki (Halbfinale)
  Wang Tzu-wei (3. Runde)
  Pablo Abián (nicht gestartet)
  Suppanyu Avihingsanon (Viertelfinale)
  Misha Zilberman (2. Runde)
  Emil Holst (2. Runde)
  Joachim Persson (2. Runde)
  Arvind Bhat (2. Runde)
  Sattawat Pongnairat (3. Runde)
  Rasmus Fladberg (3. Runde)
  Petr Koukal (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Nitchaon Jindapol (1. Runde)
  Michelle Li (Viertelfinale)
  Zhang Beiwen (Champion)
  Beatriz Corrales (2. Runde)
  Linda Zechiri (Viertelfinale)
  Chloe Magee (1. Runde)
  Karin Schnaase (1. Runde)
  Natalja Perminowa (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (Finalist)
  Maneepong Jongjit / Nipitphon Puangpuapech (Champion)
  Baptiste Carême / Ronan Labar (Viertelfinale)
  Phillip Chew / Sattawat Pongnairat (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Eva Lee / Paula Obanana (2. Runde)
  Anastasia Chervyakova / Nina Vislova (Halbfinale)
  Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (Finalist)
  Nicole Grether / Charmaine Reid (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Maneepong Jongjit / Sapsiree Taerattanachai (Finalist)
  Vitaliy Durkin / Nina Vislova (Halbfinale)
  Jorrit de Ruiter / Samantha Barning (Viertelfinale)
  Max Schwenger / Carla Nelte (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2014
Sportveranstaltung in New York City
BWF Grand Prix 2014